Alexandre Dumas – scrittore e drammaturgo francese (1802-1870)
 Alexandre Dumas – scrittore e drammaturgo francese (1824-1895)
 Alexandre Dumas – generale francese (1762-1806)
 Alexandre Dumas – stazione della metropolitana di Parigi